Jméno a příjmení Václav Vydra nese více osob:

 Václav Vydra (1876) (1876–1953) – český herec a režisér, ředitel Národního divadla 1945–1949
 Václav Vydra (1902) (1902–1979) – český herec
 Václav Vydra (1956) (* 1956) – český herec